

La prima stagione di True Jackson, VP va in onda negli Stati Uniti dall'8 novembre 2008 al 17 ottobre 2009 su Nickelodeon.

In Italia viene trasmessa dal 14 settembre al 20 novembre 2009 su Nickelodeon e in chiaro su Italia 1 dal 3 maggio al 4 giugno 2010.